Фюме:

 Фюме — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Фюме — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.